Pont Saint-Vincent est le nom donné à :

 Pont-Saint-Vincent, une commune française, située en Meurthe-et-Moselle en  Lorraine.
 Le pont Saint-Vincent, un ancien pont situé dans la commune française de Vannes située dans la Morbihan en  Bretagne.